305-мм гаубица образца 1915 года — русская гаубица особой мощности. Масса орудия — 63,9 т. Масса снаряда — 377 кг. Начальная скорость — 442 м/с. Дальность стрельбы — 13,47 км. Угол вертикального наведения — 58°, горизонтального — 60°. Скорострельность — 0,3 выстрела в минуту. Транспортировка гаубицы осуществлялась с помощью железнодорожного транспорта.

Применение

Первая мировая война 
Партия из восьми гаубиц изготавливалась сначала для нужд флота, но была переуступлена Военному ведомству. В июле 1915 года в ГАУ рассмотрели результаты испытаний морских 305-мм гаубиц, и было решено принять их и на вооружение армии.  Обуховскому заводу был дан заказ на изготовление восьми 305-мм гаубиц обр. 1915 года по цене 271 500 рублей за гаубицу. Соответственно, Обуховский завод дал заказ Металлическому заводу на восемь лафетов. Гаубицы, заказанные ГАУ, были устроены одинаково с гаубицами Морского ведомства, но предназначались для установки на деревянных основаниях.

 последовал новый наряд ГАУ Обуховскому заводу на четыре гаубицы. И, наконец, 26 января 1916 года поступил наряд на тридцать шесть гаубиц.

Сдача двенадцати гаубиц по первым двум нарядам закончилась в июле 1916 года. А по третьему наряду на тридцать шесть гаубиц к  сдали 21 гаубицу, 16 из них было вывезено с завода. К  из заказа на тридцать шесть гаубиц тридцать было принято, двадцать девять отправлено с завода, две гаубицы нарезаны, остальные — в различных стадиях скрепления.

К маю 1917 года было сформировано шесть двухорудийных батарей с 305-мм гаубицами обр. 1915 года. То же число сохранилось и на сентябрь 1917 года. Они входили в состав 201-й артиллерийской бригады (три батареи литера «В») и 203-й артиллерийской бригады (три батареи литера «В»). По сведениям генерала Барсукова Е. З. в ходе военных действий в 1916—1917 годов было потеряно двенадцать 305-мм гаубиц образца 1915 года.

Входила в ТАОН.

На сентябрь 1917 г. русская армия располагала 32 артсистемами.

Великая Отечественная война 
На 1 июня 1941 года в РККА имелась 31 гаубица. 30 гаубиц входили в состав пяти отдельных артиллерийских дивизионов особой мощности (ОМ) РВГК в Орловском военном округе (322, 328, 329, 330, 331). В каждом дивизионе имелось по три батареи двухорудийного состава (всего шесть гаубиц). Дивизионы были объединены штабом 281-го гаубичного артиллерийского полка ОМ. После начала ВОВ управление полка было расформировано. Ещё одна гаубица числилась в Московском военном округе. Такая организация оставалась до конца Великой Отечественной войны. Так, к 1 мая 1945 года в пяти отдельных артиллерийских дивизионах по штату должно быть 30 гаубиц, а фактически было 29.

Кроме того, четыре гаубицы находились на вооружении 911-й береговой артиллерийской батареи Тихоокеанского флота ГВМБ на острове Русский. В 1941 году орудия были переданы в РККА.

Применялась в ходе Великой Отечественной войны для подавления укреплений противника в ходе наступательных операций в Восточной Пруссии, в частности, при взятии Кёнигсберга. Кроме того, данные гаубицы использовались для разрушения ДОТов в боях на Карельском перешейке в 1944 году, как и 280-мм мортиры Шнейдера.

См. также 
 280-мм мортира Шнейдера образца 1914/15 гг.
 305-мм гаубица Виккерса

Примечания 

Артиллерия большой и особой мощности
Артиллерия России периода Первой мировой войны
Артиллерия СССР периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 305 мм
Гаубицы
Осадная артиллерия
Военная продукция Обуховского завода